Боберфельд () — польский дворянский герб.

Описание 
Щит рассечен. В правом красном поле, две серебряных звезды одна над другой; в левом серебряном поле лавровое дерево, на холме, покрытом муравой.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: два красно-белых распростёртых крыла, над ними два красных орлиных крыла, на каждом из которых серебряная шестиугольная звезда, и между ними три страусовых пера, среднее красное, остальные белые.

Герб используют 
Фёдор и Иван Опицы, г. Боберфельд, жалованы 11.04.1822 дипломом на потомственное дворянское достоинство Царства Польского. Герб Опицев внесен в Часть 2 Сборника дипломных гербов Польского Дворянства, не внесенных в Общий Гербовник.

Литература 

 Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich. Warszawa 1897
 
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением шестиконечных звёзд
Гербы с изображением лавра
Гербы с нашлемниками в виде орлиных крыльев
Гербы с изображением трёх страусовых перьев